Чемпионат Нидерландов 2010 прошёл в Эйндховене с 11 по 20 июня 2010 года.

 Категория: 14-я (средний рейтинг: 2581).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2010 год в шахматах
Июнь 2010 года
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Спортивные соревнования в Эйндховене